Ahmet Demir ist der Name folgender Personen:

* Ahmet Demir (Skirennläufer) (* 1967), türkischer Skirennläufer 
 Ahmet Demir (Politiker) (* 1983), österreichischer Politiker